Psamathe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johnston 1836. Psamathe ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Psamathe